Japonské příjmení Hirajama nosí více významných osobností:

 Aja Hirajama (* 1984) – japonská herečka
 Júdži Hirajama (* 1969) – japonský sportovní lezec a bouldrista
 Kóičiró Hirajama (* 1946) – japonský zápasník
 Sóta Hirajama (* 1985) – japonský fotbalista
 Tošio Hirajama – velitel japonského císařského námořnictva

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení